Лацис () — латиське прізвище. Відомі носії:
 Віліс Лацис — латвійський письменник і політик, голова Ради народних комісарів (Ради міністрів) Латвійської РСР
 Мартин Лацис — радянський партійний і господарський діяч

Латиські прізвища